Naram-Sin (akad. Narām-Sîn, tłum. "ukochany przez boga Sina") – imię trzech mezopotamskich władców:
 Naram-Sina z Akadu
 Naram-Sina z Asyrii
 Naram-Sina z Esznunny